Саги:
 Саги — тип повествовательных литературных произведений, см. Сага.
 Саги — село в Алёшковском районе Херсонской области Украины.
 Саги, Иехошуа (1933—2021) — израильский военный и политический деятель.